Joop Glimmerveen (1928-2022), een Nederlands politicus
 Catharina Roodzant-Glimmerveen (1896-1999), een Nederlands schaakster